Kozarevac, naselje u općini Kloštar Podravski, Hrvatska
 Kozarevac Račanski — do 1900. iskazivano pod imenom „Kozarevac“, naselje u sastavu općine Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija''.
 Kozarevac (potok), pritok rijeke Kopanjek